Guillem de Olives Olivares, polític menorquí.
 Guillem de Olives Pons, polític menorquí pare de l'anterior.